Wachuma puede hacer referencia como nombre común a las siguientes especies cactáceas:

 Wachuma (Echinopsis pachanoi), también llamada Cactus de San Pedro o San Pedro Hembra
 Wachuma (Echinopsis peruviana), también llamada Cactus de San Pedro o San Pedro Macho
 Wachuma (Echinopsis terscheckii), crece entre los 700 y los 1.500 m s.n.m., principalmente Argentina y Bolivia.
 Wachuma (Echinopsis lageniformis), crece en Bolivia.